Die Abkürzung DAEC steht für:
 diffus adhärente Escherichia coli

Die Abkürzung DAeC steht für
 Deutscher Aero Club

Abkürzung